Льюис Стивен Бёртон (, род. 23 марта 1992 года) — британская модель и бывший профессиональный теннисист.

Юность
Льюис Стивен ​Бёртон родился в районе Бексли в Лондоне 23 марта 1992 года.

Карьера

Бёртон начал играть в теннис в возрасте семи лет. Он достиг высокого в карьере рейтинга 172 (в одиночном и парном разряде) на соревнованиях юниоров в июле 2010 года. Вместе с Джорджем Морганом он вышел в финал мужского парного разряда на Уимблдоне в 2010 году. Тем не менее, они проиграли в финале 6-7(4), 4-6 другой британской паре Лиама Броуди и Тома Фаркуарсона. В следующем году Морган выиграл парный титул среди мальчиков с Мате Павичем, он был слишком стар, чтобы соревноваться. В 2012 году Бёртон и Морган получили подстановочный знак для участия в мужском парном разряде на Уимблдоне. Они квалифицировались в основную сетку, но проиграли Стиву Дарси и Оливье Рохусу в первом раунде со счетом 6-4, 5-7, 6-7(3), 4-6.

Личная жизнь
Бёртон начал новые отношения с телеведущей Кэролайн Флэк в августе 2019 года. 12 декабря 2019 года в квартиру Флэк прибыла полиция после того, как она якобы напала на Бёртона, ударив его лампой по голове. Бёртон позвонил в полицию из квартиры Флэк и якобы умолял о помощи оператора, он сказал: Она пыталась убить меня, приятель. Адвокат Флэк заявил во время судебного разбирательства, что Бёртон не считал себя жертвой, вместо этого описав его как свидетеля. Флэк покончила жизнь самоубийством в своей квартире 15 февраля 2020 года.

По состоянию на декабрь 2020 года он встречается с моделью Лотти Томлинсон.

Финалы

Doubles: 42 (26–16)

Примечания

Ссылки

Теннисисты Великобритании
Фотомодели Великобритании